Wacek ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Wacek (1933–2021), österreichische Kinderbuchautorin
 Otto Wacek (1893–1983), österreichischer Kapellmeister und Komponist
 Wilhelm Wacek (1864–1944), österreichischer Kapellmeister

Siehe auch:
 Vacek
 Wenzel (Vorname)